Шампа́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Серьер. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07051.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км южнее Лиона, в 65 км к северу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 589 человек.

Экономика 
В Шампани производят сертифицированные вина АОС Côtes-du-Rhône и Saint-Joseph.

В 2007 году среди 337 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 247 были экономически активными, 90 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 247 активных работали 230 человек (126 мужчин и 104 женщины), безработных было 17 (6 мужчин и 11 женщин). Среди 90 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская церковь Сен-Пьер XII века, исторический памятник с 1862 года.
 Аббатство Сен-Пьер, община каноников Св. Августина.
 Канатный паром. Исторический памятник с 2006 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш